In the Bleak Midwinter kan syfta på:

 In the Bleak Midwinter – en dikt av Christina Rossetti, se Mitt i vintern var det
 In the Bleak Midwinter – en brittisk film från 1995 i regie av Kenneth Branagh, se Bakom kulisserna (film, 1995)